Лос-Филабрес-Табернас ()  — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Альмерия в составе автономного сообщества Андалусия.

Муниципалитеты 

Районы Альмерии